Johansen steht für:

 Johansen (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Johansen-Inseln, Inselgruppe westlich der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Johansen Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Johansen, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Johannesen
 Johannsen
 Johanssen
 Kabinett Johansen